Prva češka nogometna liga 1995./96. bila je treće izdanje nogometnog natjecanja najvišega ranga u Češkoj. Započela je 28. srpnja 1995., a završila 18. svibnja 1996.

Prvenstvo je po prvi puta u neovisnoj Češkoj osvojila Slavia Prag. Najbolji strijelac lige je po drugi put bio Radek Drulák.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih svih 30 kola.

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

1 Degradiran zbog financijskih problema.

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama